Первый дивизион 2001 () — 59-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 29 апреля 2001 года и закончился 29 сентября 2001 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика лиги на soccerway.com 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

2001
Фарерские острова
2001 год на Фарерских островах